Kodeń (plaats), plaats in Polen
 Kodeń (gemeente), gemeente in Polen